Bivonesi – abitanti di Bivona
Bivonesi – abitanti di Santa Filomena (Bivona)